Martin-Luther-Krankenhaus heißen folgende Krankenhäuser:

 Martin-Luther-Krankenhaus (Berlin) 
 Martin-Luther-Krankenhaus (Schleswig)
 Martin-Luther-Krankenhaus (Wattenscheid)